Молодіжна збірна Фінляндії з хокею із шайбою () — національна молодіжна команда Фінляндії, складена з гравців віком не більше 20 років, представляє країну на міжнародних змаганнях з хокею із шайбою. Опікується командою Фінський хокейний союз.

Результати на чемпіонатах світу 

† Включає в себе одну перемогу в додатковий час (у попередньому раунді)
^ Включає в себе одну поразку в додатковий час (у попередньому раунді)
* Включає одну перемогу в додатковий час (в плей-оф раунд)
+ Включає в себе одну поразку в додатковий час (в плей-оф раунд)

Див. також 
 Збірна Фінляндії з хокею із шайбою

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Збірна Фінляндії на quanthockey  

Фінляндія
Хокей у Фінляндії